A 25 138-as számú mellékút egy rövid, mintegy 3,5 kilométeres, öt számjegyű mellékút (országos közút)  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 26-os főútból ágazik ki, annak a 9+300-as kilométerszelvénye közelében, Sajóecseg közigazgatási területén, nyugat-délnyugat felé; ugyanott indul az ellenkező irányba a 2618-as út is. Nagyjából 900 méter megtétele után lép át Sajóbábonyra, melynek lakott területén előbb Vörösmarty út, majd Kossuth Lajos út néven halad, utolsó szakasza pedig Ady Endre utca.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,383 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25138